Claus Christiansen kan henvise til flere personer:
 Claus Christiansen (fodboldtræner) (født i 1972) – dansk fodboldspiller fra blandt andet i Lyngby Boldklub.
 Claus Christiansen (fodboldspiller) (født i 1967) – dansk fodboldspiler og træner for Aarhus Fremad